Enghuizen (Hummelo), landgoed in Hummelo gemeente Bronckhorst
Enghuizen (Zevenaar), voormalig huis in Zevenaar
Groot Enghuizen (Beinum), Angerlo gemeente Zevenaar
Luttik Enghuizen (Eldrik), Eldrik gemeente Bronckhorst